Лијеска може бити:

 Лијеска, љешниково дрво

или

 Лијеска (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Лијеска (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Горња Лијеска, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Доња Лијеска, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ